Die 1. Lig  1983/84 war die 26. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 20. August 1983 mit dem Spiel Fenerbahçe Istanbul gegen Boluspor, welches 1:0 ausging und endete am 27. Mai 1984. Vom 25. Dezember 1983 bis 20. Februar 1983 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Am 20. Mai 1984, dem 33. Spieltag, sicherte sich Trabzonspor durch ein 0:0-Unentschieden gegen Sakaryaspor ein Spieltag vor Saisonende vorzeitig die 6. und bislang letzte türkische Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Diese Saison sollte die bislang letzte Meistersaison der großen Mannschaft von Trabzonspor werden, die besser bekannt als Karadeniz Fırtınası in der Zeit von 1975 bis 1984 im türkischen Fußball dominierte. Es sollte bis zur Saison 2009/10 die letzte Meisterschaft sein, die eine Mannschaft außerhalb Istanbuls gewinnen konnte. In der Saison 2009/10 holte Bursaspor überraschend als zweite anatolische Mannschaft die türkische Meisterschaft und beendete damit das Alleinstellungsmerkmal Trabzonspors.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1983/84 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 14 Vereine die vier Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die vier Zweitligameister Karagümrük SK, Denizlispor, Gençlerbirliği Ankara und Orduspor. Während der Aufstieg für Denizlispor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte bedeutete, kehrte Orduspor mit dem Aufstieg nach drei Jahren in die 1. Lig zurück. Der Istanbuler Traditionsklub kehrte nach 21-jähriger Abstinenz wieder in die 1. Lig zurück und die Hauptstädter von Gençlerbirliği nach 14-jähriger Abstinenz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 

Tarik Hodžić von Galatasaray Istanbul wurde mit 16 Toren Torschützenkönig der Saison 1983/84.

Die Meistermannschaft von Trabzonspor

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1983/84 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1983/84
Fußballsaison 1983/84